¡Hola! – rivista spagnola
 Hola – località del Kenya
 Hola (I Say) – singolo di Marco Mengoni del 2018
 Pierre Hola (1978) – rugbista a 15 australiano, internazionale per Tonga